Velika nagrada Štajerske 2020 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule v . Odvijala se je 12. julija 2020 na dirkališču Red Bull Ring, kjer je potekala že prva dirka sezone za . Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretji pa je bil Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
| 1:18,188
| 1:17,825
| 1:19,273
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
| 1:18,297
| 1:17,938
| 1:20,489
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
| 1:18,590
| 1:18,836
| 1:20,671
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
| 1:18,791
| 1:18,657
| 1:20,701
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
| 1:19,687
| 1:18,764
| 1:20,922
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
| 1:18,504
| 1:18,448
| 1:20,925
| align="center" |9
|-
! scope="row" |7
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
| 1:20,882
| 1:19,014
| 1:21,011
| align="center" |6
|-
! scope="row" |8
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
| 1:20,192
| 1:18,744
| 1:21,028
| align="center" |7
|-
! scope="row" |9
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
| 1:19,662
| 1:19,229
| 1:21,192
| align="center" |8
|-
! scope="row" |10
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
| 1:20,243
| 1:19,545
| 1:21,651
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
| 1:20,871
| 1:19,628
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|?
| align="center" |14
|-
! scope="row" |12
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
| Williams-Mercedes
| 1:20,382
| 1:19,636
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|?
| align="center" |11
|-
! scope="row" |13
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
||
| 1:19,697
| 1:19,645
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|?
| align="center" |12
|-
! scope="row" |14
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
| 1:19,824
| 1:19,717
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|?
| align="center" |13
|-
! scope="row" |15
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
| 1:21,140
| 1:20,211
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|?
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
| 1:21,372
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|?
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|?
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
||
| 1:21,607
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|?
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|?
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
| 1:21,759
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|?
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|?
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
| 1:21,831
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|?
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|?
| align="center"|19
|-
! scope="row" |20
|align="center"|8
|data-sort-value="GRO"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|data-sort-value="2:00" nowrap|No time
|style="background: silver" align="center"|?
|style="background: silver" align="center"|?
| align="center" data-sort-value="20"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
!1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|71
|1:22:50,683
| align="center" |1
|align="center" |25
|-
!2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|71
| +13,719
|align="center" |4
|align="center" |18
|-
!3
|align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|71
| +33,698
|align="center" |2
|align="center" |15
|-
!4
|align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|71
|+44,400
|align="center" |6
|align="center" |12
|-
!5
|align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|71
|+1:01,470
|align="center" |9
|align="center" |10
|-
!6
|align="center" |11
|data-sort-value=per"| Sergio Pérez
|
|71
|+1:02,387
|align="center" |17
|align="center" |8
|-
!7
|align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|
|71
|+1:02,453
|align="center" |12
|align="center" |6
|-
!8
|align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|71
|+1:02,591
|align="center" |8
|align="center" |4
|-
!9
|align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|nowrap|McLaren-Renault
|70
| +1 krog
|align="center" |3
|align="center" |3
|-
!10
|align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|nowrap|AlphaTauri-Honda
|70
| +1 krog
|align="center" |13
|align="center" |1
|-
!11
|align="center" |7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center" |16
|
|-
!12
|align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center" |15
|
|-
!13
|align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center" data-sort-value="20" |
|
|-
!14
|align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|70
| +1 krog
|align="center" |19
|
|-
!15
|align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|70
| +1 krog
|align="center" |7
|
|-
!16
|align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center" |11
|
|-
!17
|align="center" |6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|69
| +2 kroga
|align="center" |18
|
|-
!data-sort-value="18" |Ods
|align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|25
|Pregrevanje
|align="center" |5
|
|-
!data-sort-value="19" |Ods
|align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|4
|Trčenje
|align="center" |14
|
|-
!data-sort-value="20" |Ods
|align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1
|Trčenje
|align="center" |10
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020